Бельфон (, ) — французские фамилия и топоним.

 Топоним
  — коммуна в департаменте Вьенна, Пуату — Шарант, Франция. 
  — коммуна в департаменте Жиронда, Аквитания, Франция.
 Бельфон — коммуна в департаменте Кот-д’Ор, Бургундия, Франция.

 Фамилия
  (1630—1694) — французский военачальник, маршал Франции.   
  (1624—1706) — маркиза де Виллар, французская писательница эпистолярного жанра.  
 Линан де Бельфон, Луи (Линан-паша; 1798—1883) — французский инженер и художник, исследователь Египта; автор проекта строительства Суэцкого канала.    
  (1698—1746) — французский священник, епископ Байонны (1735—1741), архиепископ Арля (1741—1746) и Парижа (1746).

См. также 
 Бельфонт — город в штате Арканзас, США.